Kingissepp kan syfta på:
Kingisepp – en  stad i Ryssland
Viktor Kingissepp (1888–1922), en politiker och partiledare för Estlands kommunistiska parti

Se även
Kuressaare